IJslands voetbalelftal (mannen)
 IJslands voetbalelftal onder 21 (mannen)
 IJslands voetbalelftal onder 19 (mannen)
 IJslands voetbalelftal onder 18 (mannen)
 IJslands voetbalelftal onder 17 (mannen)
 IJslands voetbalelftal onder 16 (mannen)
 IJslands voetbalelftal (vrouwen)
 IJslands voetbalelftal onder 17 (vrouwen)